Miejscowości:
 Bogumin – miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim
 Bogumin – wieś w Polsce, w województwie łódzkim

Inne:
 Bogumin – stacja kolejowa w Boguminie, w Czechach

Zobacz też:
 protokół bogumiński
 Kolej Koszycko-Bogumińska
 przejście graniczne Chałupki-Bogumin (drogowe • kolejowe)
 ulica Bogumińska w Wodzisławiu Śląskim